Конвой №3515 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у травні 1943-го. 

16 травня 1943-го із розташованого у Токійській затоці порту Йокосука вийшов загін, який включав  транспорти «Сойо-Мару» та «Ямасіро-Мару» під ескортом переобладнаного канонерського човна «Сейкай-Мару». 22 травня вони прибули на Сайпан (Маріанські острова), а 23 травня вирушили далі як конвой №3515. При цьому до складу загону увійшов транспорт «Фукуяма-Мару», що вийшов з Йокосуки 19 травня та самостійно здійснив перехід на Сайпан. 

Метою конвою №3515 був атол Трук у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Оскільки на підходах до Труку зазвичай патрулювали американські підводні човни, назустріч конвою вийшов есмінець «Асанагі», що забезпечив додатковий ескорт.

26 травня 1943-го конвой №3515 успішно прибув на Трук.

Примітки 

3515